Who did it to Michelle Waters? () — четвёртый студийный альбом российской группы Mechanical Poet, выпущенный в 2007 году на лейбле CD-Maximum.

Об альбоме 
Релиз вышел на двух CD. На первый диск вошли собственно песни альбома (часть из которых перекочевали с предыдущего диска, Creepy Tales for Freaky Children). На второй CD вошли чисто инструментальные композиции.

Who did it to Michelle Waters? — концептуальный альбом, посвящённый детективно-романтической истории. В центре сюжета — доведение до самоубийства девушки по имени Мишель Уотерс. Альбом снабжён буклетом с рисунками главных героев, выполненными лидером группы Лексом Плотниковым.

Список композиций

СD 1

CD 2

Участники записи 
 Лекс Плотников — гитара, клавишные.
 Владимир Ермаков — ударные.
 Джерри Ленин — вокал.

Бывшие участники:
 Серж Хлебников — бас-гитара (# 13).

Приглашённые музыканты:
 Даниил Захаренков — бас-гитара.

Информация 
 Музыка и лирика: Лекс Плотников.
 Аранжировка: Mechanical Poet.
 Семплы и оркестровки: Лекс Плотников.
 Студия: «Чёрный Обелиск».
 Сведение и мастеринг: Дмитрий Борисенков.
 Художник и дизайнер альбома: Лекс Плотников.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте Mechanical Poet
 Альбом на портале Encyclopaedia Metallum
 Альбом на сайте лейбла CD-Maximum
 Альбом на Discogs.com

Альбомы Mechanical Poet
Концептуальные альбомы